Суперкубок Вірменії з футболу 2020 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2020 року між чемпіоном Вірменії клубом Арарат-Вірменія і володарем кубка Вірменії клубом Ноах.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2020
Вірменія
2020 у вірменському спорті
Серпень 2020